Hettfleisch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Christian Hettfleisch (* 1955), deutscher Oberst i. G.
 Wilhelm Hettfleisch, deutscher Fußballspieler